Чоловіча спринтерська гонка чемпіонату світу з біатлону 2013 відбувалася 9 лютого 2013 року в Новім Месті, Чехія. На неї було заявлено 136 біатлоністів. Титул Чемпіона світу 2012 року захищав Мартен Фуркад.

Результати

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні